Wolfgang Mommsen kan syfta på: 

* Wolfgang A. Mommsen (1907–1986), tysk historiker
 Wolfgang J. Mommsen (1930–2004), tysk historiker